Antonio Rossi peut désigner :	
 Antonio Rossi (1700–1753), peintre italien ;
  (1808-1874), évêque italien ;
 Antonio Rossi (1834-18XX), peintre italien ;
  (1903-19XX), réalisateur de films italien ;
 Antonio Rossi (1912-2005), militaire italien et héros de la Seconde Guerre mondiale ;
  (1933-), footballeur italien ;
 Antonio Rossi (1942-2011), professeur de sédimentologie italien ;
 Antonio Rossi (1951-), footballeur italien ;
  (1952-), auteur, traducteur et poète italo-suisse ;
  (1953-), évêque du  ;
 Antonio Rossi (1968-), kayakiste et médaillé olympique italien ;